Cossus fuscibasis Hampson, 1895, door herplaatsing in een ander geslacht bekend als Roepkiella fuscibasis (Hampson, 1895).
Cossus fuscibasis Gaede, 1930, junior homoniem met vervangende naam Planctogystia gaedei Schoorl, 1990.